Thomas Edward Lawrence, poznat i kao Lawrence od Arabije.
 Lawrence od Arabije (1962), film iz 1962.